Zkratka SCA může mít tento význam:

 Srdeční zástava (anglicky Sudden Cardiac Arrest)
 Zvláštní zemědělský výbor Rady EU (anglicky Special Committee on Agriculture)
 Select Component Architect – CASE sofwarový nástroj
 Silné ověření uživatele (anglicky Strong Customer Authentication)